В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Келлі Лігган і Рената Ворачова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліна Красноруцька і Тетяна Панова 7–5, 7–6(7).

Сіяні пари 

 Асагое Сінобу /  Труді Мусгрейв (1-ше коло)
 Россана де лос Ріос /  Тетяна Пучек (1-ше коло)

 Алісія Молік /  Адріана Серра-Дзанетті (чвертьфінал)
 Галина Фокіна /  Анастасія Родіонова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open